Valeria (Iowa) — cidade americana
Villa Valeria — município da Argentina
Valeria (gênero) — gênero de mariposa
Valéria (Salvador) — bairro de Salvador, Brasil

Roma Antiga 
Panônia Valéria — ou simplesmente Valéria; província romana tardia
Valéria Messala — última esposa do ditador Sula
Galéria Valéria — filha do imperador Diocleciano e consorte do imperador Galério
Valérios — gens (família aristocrática)

Telenovelas 
Valeria (1966) — mexicana
Valeria (telenovela) — americana-venezuelana de 2009

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de televisão